Rosnay (Indre)
 Rosnay (Marne)
 Rosnay (Vendeia)